Niemcy:
 Wolfach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Wolfach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Wolfach – rzeka
 Wolfach – były powiat